«Desormeau» puede referirse a:
 Desormeau, apellido.
 Desormeau, 1ª y única sección comunal de la comuna haitiana de Bonbon.
 Desormeau, 3ª sección comunal de la comuna haitiana de Dame-Marie.